Claudio Mastellari (1915-1951) – pilota motociclistico italiano
 Filippo Mastellari (1849-1922) – pittore italiano
 Francesco Mastellari (1828-1901) – pittore italiano
 Gaetano Mastellari (1822-1890) – artista italiano, macchinista teatrale e carpentiere
 Martino Mastellari (1996) – cestista italiano
 Michele Mastellari (...-...) – pittore italiano del XIX secolo
 Raffaele Mastellari (1904-1981) – arbitro di calcio italiano
 Rinaldo Mastellari, a volte citato erroneamente come Riccardo Mastellari (1884-1962) – scultore italiano